Зауралье — природная территория, прилегающая к восточному склону Урала в бассейнах рек Тобол и Обь, окраинная часть Западно-Сибирской равнины.
 «Зауралье» — хоккейный клуб, г. Курган.
 «Зауралье-2» — хоккейный клуб, г. Курган.
 «Зауралье» — фирменный поезд Москва—Курган—Петропавловск.
 «Зауралье» — название футбольного клуба «Тобол» из Кургана в 1990 году.
 «Зауралье» — Курганская областная газета.
 Зауралье — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги, пограничная с Казахстаном.

См. также